Sabah (arabisch as-sabah, „der Morgen“) steht für:

 Sabah, malaysischer Bundesstaat
 Sabah (Tageszeitung), türkische Tageszeitung
 Sabah (Film), Spielfilm von Ruba Nadda (2005)
 Sabah (Vorname), arabischer und türkischer Vorname
 Sabah (Sängerin) (1927–2014), libanesische Sängerin und Schauspielerin

Sabah ist der Familienname folgender Personen:

 Alban Sabah (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Coşkun Sabah (* 1952), türkischer Sänger, Musiker und Komponist
 Dinah al-Sabah (* 1974), kuwaitische Bodybuilderin 
 Dschabir al-Chalid as-Sabah, kuwaitischer Politiker
 Dschabir Mubarak al-Hamad as-Sabah (* 1942), kuwaitischer Politiker
 Fahd al-Ahmad al-Dschabir as-Sabah (1945–1990), kuwaitischer Sportfunktionär
 Miguel Sabah (* 1979), mexikanischer Fußballspieler
 Nasir al-Muhammad al-Ahmad as-Sabah (* 1940), kuwaitischer Diplomat und Politiker
 Sabah al-Khaled al-Hamad as-Sabah (* 1953), kuwaitischer Diplomat und Politiker

Siehe auch:
 Liste der Emire von Kuwait, dort Personen mit Einname Sabah
 as-Sabah, dort auch Personen mit Namen al-Sabah
 Sabbah
 Saba